Nielsen har flere betydninger:

 Nielsen (efternavn) er et af de mest udbredte efternavne i Danmark

Kendte personer med efternavnet 
 Asta Nielsen, dansk skuespillerinde
 Bøje Nielsen, dansk entreprenør
 Carl Nielsen, dansk komponist
 Connie Nielsen, dansk skuespillerinde
 Finn Nielsen, dansk skuespiller
 Brigitte Nielsen, dansk skuespillerinde
 Hans Nielsen, dansk speedway-kører
 Harald Nielsen, dansk fodboldspiller
 Holger Bech Nielsen, dansk fysiker
 Jakob Nielsen, dansk datalog
 Jan Bonde Nielsen, dansk direktør
 Leslie Nielsen, canadisk skuespiller
 Mogens Frohn Nielsen, dansk skipper
 Niels E. Nielsen, dansk forfatter
 Ole E. Barndorff-Nielsen, dansk statistiker

Virksomheder 
 Nielsen Company, global medievirksomhed
 Nielsen's Discount, slesvigsk detailkæde
 Nielsen & Winther, tidligere dansk flyfabrikant